Biologique, faisant référence à la biologie
 Agriculture biologique
 « Biologique », appellation réservée encadrant l'étiquetage de produits au Québec.